Avenida Caupolicán puede referirse a:

Avenida Caupolicán, arteria vial de Santiago, Chile.
Avenida Caupolicán, arteria vial de Temuco, Chile.